Molekulska formula -{C5H11Cl}- se može odnositi na:

 1-Hloropentan
 Tert-Amil hlorid
 Amil hlorid